

Geografia

Austria 
 Sölden – comune nel distretto di Imst (Tirolo)

Germania 
 Sölden – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)